Мультивен — мінівен, призначений для перевезення не лише пасажирів, але й різноманітних вантажів.

Мультивени

Примітки 

Мінівени

Автомобілі